Des volcans sans nom existent dans certaines régions peu habitées ou lorsqu'ils s'agit de volcans sous-marins :

Antarctique 
 un volcan sans nom sous-marin culmine à  sous le niveau de la mer dans la mer de Ross ;

Argentine 
 un volcan sans nom culmine à une altitude inconnue dans la province de Salta ;

États-Unis 
 un volcan sans nom culmine à  d'altitude dans l'État d'Alaska ;

Éthiopie 
 un volcan sans nom culmine à  d'altitude dans la zone d'Arsi de la région d'Oromia ;

Philippines 
 un volcan sans nom sous-marin culmine à  sous le niveau de la mer dans le détroit de Luçon ;

Russie 
 « (Volcan) sans nom » est la traduction littérale du terme russe Bezymianny qui désigne un volcan du Kamtchatka ;
 un volcan sans nom sous-marin culmine à  sous le niveau de la mer dans la mer d'Okhotsk ;
 un volcan sans nom sous-marin culmine à  sous le niveau de la mer dans l'océan Pacifique ;

Salomon 
 un volcan sans nom sous-marin culmine à  sous le niveau de la mer dans la mer des Salomon ;

Tonga 
 un volcan sans nom sous-marin culmine à  sous le niveau de la mer dans l'océan Pacifique ;
 un volcan sans nom sous-marin culmine à  sous le niveau de la mer dans l'océan Pacifique ;
 un volcan sans nom sous-marin culmine à  sous le niveau de la mer dans l'océan Pacifique ;
 un volcan sans nom sous-marin culmine à  sous le niveau de la mer dans l'océan Pacifique ;
 un volcan sans nom sous-marin culmine à  sous le niveau de la mer dans l'océan Pacifique ;

Référence 

Liste de volcans